Siegroth ist der Name folgender geographischen Objekte:

 deutscher Name von Dobrzenice in der Gemeinde Ciepłowody, Niederschlesien
Siegroth ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaf Adolf von Siegroth (1725–1802), deutsch-schwedischer Adliger, Generalleutnant und Haushofmeister
 Joachim von Siegroth (1896–1945), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg

Siegroth steht für:
 Siegroth (Adelsgeschlecht), schlesisches Uradelsgeschlecht